Brouwerij Caulier (Brussel), een voormalige brouwerij uit Brussel
 Brasserie Caulier (Péruwelz), een actieve brouwerij uit Péruwelz